Hesse är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Friedrich Hesse
 Alexandre Hesse
 Davida Hesse
 Estrid Hesse
 Eva Hesse
 Fanny Angelina Hesse
 Hermann Hesse
 Jonas Fredrik Hesse
 Nicolas-Auguste Hesse
 Otto Hesse
 Richard Hesse

Tyska efternamn